Les Lamiaceae ou Labiatae, communément appelées Lamiacées, Labiacées ou Labiées, sont une importante famille de plantes dicotylédones qui comprend environ  espèces et près de 210 genres.

Étymologie 
Le nom vient du genre type Lamium provient du latin lamia. Un des premiers auteurs à mentionner cette origine est Pline l'Ancien qui évoque ce Lamium comme une , c'est-à dire une fausse ortie car elle a perdu son pouvoir urticant. Lamia est tiré du même mot grec désignant une créature monstrueuse (Lamia, ogresse croque-mitaine dans la mythologie grecque), provenant de laimos, « gorge, gosier ». La corolle bilabiée (à deux « lèvres ») des Lamiacées peut en effet évoquer, pour un esprit imaginatif, une gueule ouverte.

Le nom scientifique initial (nomen conservandum) de Labiées est donné en 1789 par Antoine-Laurent de Jussieu dans Genera plantarum, ouvrage considéré comme la base de la nomenclature des familles par le Code international de la nomenclature botanique. Ce terme provient du latin labia, « lèvre », en référence à la corolle caractéristique. La lèvre supérieure en casque (formée de 2 pétales soudés) protège les organes reproducteurs des intempéries et du soleil ; la lèvre inférieure (formée de 3 pétales soudés) sert de plate-forme à l'insecte qui vient chercher le nectar, le pollinisateur étant souvent orienté par un guide de nectar.

Caractéristiques générales 
 

Ce sont le plus souvent des plantes herbacées, des arbustes et rarement des arbres ou des lianes, producteurs d'huiles essentielles, largement répandus autour du monde et dans tous types de milieux.
Pour la plupart des genres, 10 critères caractérisent cette famille exceptionnellement homogène :
 Racine pivotante ramifiée.
 des feuilles ordinairement simples, opposées décussées (disposées en paire se croisant d’un nœud à l’autre), parfois verticillées, dépourvues de stipules, à limbe souvent lobé ou découpé, à la marge entière ou dentée.
 une tige à section quadrangulaire, en raison de la présence de faisceau de collenchyme aux quatre angles.
 la forme de la fleur : la plupart du temps zygomorphes à symétrie bilatérale, mais parfois presque radiaire, généralement hermaphrodites.
 Inflorescence : fleurs de toutes les couleurs en cymes, souvent réunies en faux-verticilles étagés, axillaires ou terminaux, d'aspect globuleux et dense (condensation des cymes en glomérules) ; rarement fleurs isolées.
 Calice zygomorphe persistant, tubuleux à 5 sépales soudés (5-12 lobes égaux), parfois bilabié (deux lèvres), persistant et se terminant par des dents (5, plus rarement de 4 à 12) ou des aiguillons.
 Corolle généralement caduque zygomorphe, parfois en entonnoir ou à une lèvre mais le plus souvent à 2 lèvres ; constituée de 5 pétales soudés (tube se terminant par 4 ou 5 lobes) ou parfois à 4 lobes subégaux (Mentha, Lycopus, Lavandula), bilabiée (corolle soudée bilabiée de Lamium) ou unilabiée (une lèvre inférieure, la supérieure étant très réduite : Ajuga, Teucrium). Par tube de la corolle, il faut entendre la partie basilaire, plus ou moins cylindrique, de cet organe.
 Androcée oligostémone composé typiquement de quatre étamines fertiles (en deux paires parfois inégales : androcée didyname) soudées au tube de la corolle, la cinquième n'apparaissant pas ; parfois aussi, deux des étamines stériles se réduisent à des staminodes ; anthères introrses dorsifixes à déhiscence longitudinale, parfois fixés par un connectif élargi. La protandrie se manifeste au niveau des fleurs d'un même étage qui fleurissent de manière synchrone.
Gynécée composé de deux carpelles, soudés entre eux ; ovaire supère à style simple et stigmate bifide, contenant quatre ovules anatropes unitégumentés (carpelles à 2 ovules mais chaque loge divisée par une fausse cloison) ; un style gynobasique, naissant le plus souvent entre les lobes de l’ovaire et portant un stigmate bifide ou à 4 lobes.
 À la fructification, une fausse-cloison divise chaque carpelle en deux, formant ainsi un tétrakène composé de quatre nucules (parfois une drupe). Le fruit est enfermé dans le calice persistant qui ne s'ouvre que par temps humide. Lorsqu'il reçoit les gouttes de pluies, ce calice se comprime vers le bas, puis se détend, propulsant les fruits comme une catapulte. Les nucules peuvent aussi être dispersés par le vent, les oiseaux frugivores ou les fourmis. La myxocarpie chez les Nepetoideae se traduit par des nucules à mucilages qui se collent aux agents disperseurs.

Formule florale : 

 Les Lamiacées possèdent souvent des poils glanduleux et des glandes sous-épidermiques à huiles essentielles les rendant très odorantes. Ces glandes sécrétent une huile essentielle qui leur confère des propriétés excitantes, toniques, stomachiques, sudorifiques, d'où l'emploi de plusieurs espèces dans les jardins comme ornement, dans les mets comme condiment et en médecine grâce aux composés bioactifs contenus dans cet huile.
 La forme et la position des étamines comme celles des lobes de la corolle, jouent un rôle important dans la détermination et ne s’apprécient bien qu’à l’aide de matériel frais : on notera tout particulièrement si les étamines dépassent nettement, ou non, les lobes de la corolle. La couleur de celle-ci et l’odeur de la plante au froissement doivent également être notées sur des exemplaires frais.
 Chez diverses espèces de cette famille, existent fréquemment dans les populations naturelles, à côté d’individus hermaphrodites, des plantes dont toutes les fleurs (ou parfois seulement une partie d’entre elles) sont exclusivement femelles ; celles-ci présentent des étamines avortées ou rudimentaires.

De nombreuses espèces de cette famille sont des plantes mellifères, fréquentées par les abeilles, et produisent des iridoïdes ainsi que des glycosides phénoliques.

Utilisations 
Cette famille regroupe la plupart des plantes aromatiques et condimentaires de la région méditerranéenne. Elle est une importante source d'huiles essentielles, d'infusion et antibiotiques naturels pour l'aromathérapie, la parfumerie même si les parfums de synthèse tendent à remplacer ces essences. L'industrie des cosmétiques utilise également les Lamiacées pour leurs propriétés hydratantes et souvent antiseptiques.

On y rencontre beaucoup d'espèces cultivées comme plantes condimentaires (sauge, thym, basilic, menthe, sarriette etc.).

La plupart des Lamiaceae sont comestibles ou médicinales, à l'exception des Scutellaires et des Germandrées (notamment la Germandrée petit-chêne) à la toxicité marquée.

On y trouve aussi des plantes ornementales (sauge par exemple) tant en extérieur qu'en intérieur (coleus).

Une étude sur 50 espèces appartenant à 27 genres de cette famille a montré que 94 % de ces espèces présentent un effet sédatif voire dépresseur..

Classification 
La classification phylogénétique a incorporé aux Lamiaceae la famille des Dicrastylidiaceae (encore appelée Chloanthaceae) : ainsi, ce sont 11 genres d'arbustes des régions tropicales d'Afrique de l'Est, de Madagascar, des Mascareignes, d'Australie et des Îles du Pacifique, qui sont venus enrichir cette famille.

Certains genres provenant de la famille des Verbenaceae y sont maintenant également incorporés.

Liste des sous-familles 
Selon Cantino (1992) :
 sous-famille des Ajugoideae
 sous-famille des Chloanthoideae
 sous-famille des Lamioideae
 sous-famille des Nepetoideae
 sous-famille des Scutellarioideae
 sous-famille des Teucrioideae
 sous-famille des Viticoideae
 sous-famille des Pogostemoideae

Selon  :
 sous-famille des Ajugoideae
 sous-famille des Lamioideae
 sous-famille des Nepetoideae
 sous-famille des Prostantheroideae
 sous-famille des Scutellarioideae
 sous-famille des Symphorematoideae
 sous-famille des Viticoideae

Selon  :
 sous-famille des Lamioideae
 sous-famille des Nepetoideae
 sous-famille des Pogostemonoideae
 sous-famille des Prostantheroideae
 sous-famille des Scutellarioideae
 sous-famille des Symphorematoideae
 sous-famille des Teucrioideae
 sous-famille des Viticoideae

Liste des genres 

Selon  :

         }}
      |label2=Elsholtzieae 
      |2=
      |label3=Mentheae 
      |3=
      }}
   |9=
   }}
}}

Notes et références

Bibliographie 
  ;
 Caroline Foley, Jill Nice, Marcus A. Webb, Le grand guide des herbes, éditions First ;
 Volkà Jan, Les plantes médicinales, éditions Gründ ;
 Fabienne Maleysson, Les huiles glissent sur l'essentiel, Magazine Que choisir, , , , 40, 41 ;
 Le petit Larousse illustré, Éditions Larousse, 2006.

Voir aussi

Articles connexes 
 Glossaire de botanique
 Liste des plantes à feuilles comestibles

Liens externes 
 Référence Lamiacées de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voir aussi 
  Flore CRDP Besançon
  Flore photographique régionale

Famille de plantes (nom scientifique)